Arnoldner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Arnoldner (* 1978), österreichische Ernährungswissenschaftlerin, Produktmanagerin und Politikerin (ÖVP)
 Thomas Arnoldner (* 1977), österreichischer Manager